RZR steht für:
 Flughafen Ramsar (IATA-Code), Flughafen im Iran
 Von-Ruhr-zur-Ruhr-Radweg

.rzr steht für:
 Dateinamenserweiterung für Warez-Archive der Gruppe Razor 1911 im RAR-Format 

Siehe auch:
 Razor

Abkürzung